Yvelines bezeichnet:

 alte dichte Waldgebiete südwestlich von Paris, von denen noch der Wald von Rambouillet (Forêt domaniale de Rambouillet) übrig ist
 das nach diesen Wäldern benannte Département Yvelines